Schenz ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hank Schenz (1919–1988), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Norman Schenz (* 1977), österreichischer Journalist und Moderator
 Richard Schenz (1940–2023), österreichischer Manager